Luuk de Jong (wym. []; ur. 27 sierpnia 1990 w Aigle) – holenderski piłkarz, występujący na pozycji napastnika w holenderskim klubie PSV Eindhoven oraz w reprezentacji Holandii.

Kariera klubowa

Początki 
Luuk de Jong rozpoczął swoją piłkarską karierę w amatorskim klubie DZC'68 – grał tam razem ze swoim starszym bratem Siemem.

De Graafschap 
Swój pierwszy mecz w lidze Eredivisie rozegrał przeciwko NAC Breda, wchodząc z ławki rezerwowych.

FC Twente 
6 kwietnia 2009 zawodnik podpisał 3-letni kontrakt z FC Twente. Pierwszy raz wystąpił w barwach nowego klubu 23 września w meczu przeciwko SC Joure zmieniając w drugiej połowie Dario Vujičevića. W tym meczu FC Twente wygrało 8:0, a Luuk de Jong zaliczył 2 asysty. Swoje dwie pierwsze bramki strzelił w zwycięskim meczu przeciwko Capelle, wtedy FC Twente wygrało 3:0.

Borussia Mönchengladbach 
17 lipca 2012 Borussia Mönchengladbach osiągnęła porozumienie w sprawie transferu de Jonga.

Kariera reprezentacyjna 
9 lutego 2011 de Jong zadebiutował w reprezentacji Holandii w wygranym 3:1 towarzyskim meczu z Austrią.

Statystyki kariery 
Stan na 19 sierpnia 2022 roku

Reprezentacyjne 
 (aktualne na dzień 5 czerwca 2022)

Sukcesy

Klubowe

Twente FC 
 Mistrzostwo Holandii: 2009/10
 Puchar Holandii: 2010/11
 Superpuchar Holandii: 2010, 2011

PSV Eindhoven 
 Mistrzostwo Holandii: 2014/15, 2015/16, 2017/18

Sevilla FC 
 Liga Europy UEFA: 2019/20

Indywidualne 
 Król strzelców Eredivisie: 2018/19 (28 goli)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Reprezentanci Holandii w piłce nożnej
Piłkarze De Graafschap
Piłkarze FC Twente
Piłkarze Borussii Mönchengladbach
Piłkarze Newcastle United F.C.
Piłkarze PSV Eindhoven
Piłkarze Sevilli FC
Piłkarze FC Barcelona
Królowie strzelców Eredivisie
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020
Urodzeni w 1990
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022